Osoby noszące nazwisko Jakubowicz:

 Czesław Jakubowicz (1920–1997), prezes krakowskiej gminy żydowskiej w latach 1979–1997
 Ewa Jakubowicz (ur. 1990), aktorka filmowa i teatralna
 Izaak Jakubowicz (zm. 1653), prezes kazimierskiej gminy żydowskiej
 Józef Jakubowicz (ur. 1925), ocalony z Holocaustu, autor wspomnień
 Karol Jakubowicz – polski politolog, publicysta i medioznawca
 Maciej Jakubowicz (1911–1979), prezes krakowskiej gminy żydowskiej w latach 1945–1979
 Martyna Jakubowicz (ur. 1955), wokalistka, gitarzystka i kompozytorka
 Mojżesz Jakubowicz (1919–2003), działacz społeczności żydowskiej w Dzierżoniowie
 Nadieżda Jakubowicz (ur. 1954),  białoruska lekkoatletka
 Pawieł Jakubowicz (ur. 1946),  radziecki i białoruski dziennikarz
 Rafał Jakubowicz (ur. 1974), artysta
 Rajmund Jakubowicz (1931–2004), aktor
 Stanisław Jakubowicz – żołnierz, powstaniec wielkopolski
 Tadeusz Jakubowicz (ur. 1939), prezes krakowskiej gminy żydowskiej od 1997